Burg Waldau steht für:

 Burg Waldau (Emmerthal), abgegangene Burg bei Hämelschenburg, Niedersachsen
 Wasserburg Waldau (Kassel), Hessen
 Burg Waldau (Vohenstrauß), Bayern 
 Burgstall Waldau, abgegangene Burg bei Wahlen, Kreis Bergstraße, Hessen
 Ordensburg Waldau, Ostpreußen 

Ruine Waldau steht für:
 Ruine Waldau (Königsfeld) bei Königsfeld im Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Burg Waldau (Schwäbisch Gmünd) bei Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg
 Ruine Waldau (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schloss Waldau